Röhss är ett svenskt efternamn som 2015 bars av 21 personer och kan syfta på:

Personer
 August Röhss (1836–1904), affärsman och donator
 Carin Röhss (1804–1886), skeppsredare och kolimportör
 Christian Röhss den yngre (1880–1954), försäkringsdirektör
 Harald Röhss (1838–1902), riksdagsman
 Wilhelm Röhss den äldre (1796–1858), affärsman och donator
 Wilhelm Röhss den yngre (1834–1900), bankdirektör och donator

Släkten Röhss
Efternamnsförgreningssidor
Svenska efternamn